Калинівка- місто в Вінницькій області.

Калинівка-  Горілка, настояна на ягодах калини.

Калинівка- річка в Житомирській та Хмельницькій областях.

Примітки 

Багатозначні терміни